Аномодон () — Род Anomodon входит в семейство Thuidiaceae в основной группе мохообразных (мхи и печеночники).

Виды 
По информации базы данных The Plant List (на июль 2016) род включает 51 вид:

Примечания 

Гипновые